Welvaartspartij (Ethiopië)
 Welvaartspartij (Turkije)